Cliffs of Dover es el término en inglés que designa los acantilados de Dover. Cliffs of Dover también puede referirse a :

 Cliffs of Dover (composición) (1984), una pieza de música instrumental compuesta por el guitarrista estadounidense Eric Johnson;
 IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover (2011), un simulador de combate aéreo para computadoras personales ambientado durante la Segunda Guerra Mundial.